Tjärndalstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjärndalstjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 713588-144125), sjö i Strömsunds kommun,  (4,4 ha)
Tjärndalstjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 715981-140901), sjö i Strömsunds kommun,  (10,9 ha)
Tjärndalstjärnen (Lits socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (5,84 ha)
Tjärndalstjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (13 ha)
Tjärndalstjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (5,42 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn